Wereldkampioenschap
WK (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk